Miejscowości w Polsce 
 Szaciły − wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Dobrzyniewo Duże 
 Szaciły − zniesiona nazwa osady leśnej w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Dobrzyniewo Duże 
 Szaciły − wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Jaświły 
 Szaciły − wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Krynki

Inne
 Szaciły − wieś na Litwie, w gminie rejonowej Soleczniki